Miquel Arpa i Cura, polític català dels anys 30.
 Miquel Arpa i Bultó, motociclista nascut el 1976, més conegut com a Miki Arpa.